Николай Яковлевич Петренко (род. 1940) — бывший народный депутат Украины.

Биография 
Родился 27 октября 1940 (село Нижние Ровни, Чутовский район, Полтавская область) в семье рабочего; украинец; жена Ольга Иосифовна (1944) — преподаватель Гадячского училища культуры; дочь Галина (1970) — начальник бюро переводов Полтавской газонефтяной компании; сын Константин (1975).

Образование: Харьковский строительный техникум (1957-1960), техник-, «Промышленное и гражданское строительство»; Полтавский инженерно-строительный институт (1968), -строитель, «Промышленное и гражданское строительство».

Народный депутат Украины 1 созыва с марта 1990 (2-й тур) до апреля 1994, Гадячский избирательном округ № 324, Полтавская область. Член Комиссии по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Группа «Аграрники».

1960 — каменщик Чутовского комбината коммунальных предприятий Полтавской области.

1960-1963 — служба в армии.

1963-1968 — студент Полтавского инженерно-строительного института.

1968-1971 — преподаватель Немировского строительного техникума.

1971-1975 — инженер строительных организаций, Гадяцкий район.

1975-1978 — заведующий промышленно-транспортного отдела Гадячского райкома КПУ.

1978-1982 — инструктор Полтавского обкома КПУ.

1982-1985 — секретарь Гадячского райкома КПУ.

1985-1988 — председатель исполкома Гадячского райсовета народных депутатов.

1988 — август 1991 — первый секретарь Гадячского райкома КПУ.

1991-1995 — главный инженер Гадячского экспериментального завода домостроения.

С марта 1995 — первый заместитель председателя Гадячской райгосадминистрации.

Медаль «Ветеран труда» (1988).

Автор биографического словаря «Выдающиеся люди Полтавщины» (1992).

Ссылки 
 Dovidka.com.ua 

Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Персоналии:Гадячский район
Родившиеся в Чутовском районе